All Tomorrow’s Parties bezeichnet:

 All Tomorrow’s Parties (Lied), Musikstück der Gruppe Velvet Underground
 All Tomorrow’s Parties (Festival), seit 1999 jährlich stattfindendes britisches Musikfestival
 All Tomorrow’s Parties (Band), Alternative Rockband aus Taschkent (Usbekistan); wirken und leben heute in Moskau (Russland)
 All Tomorrow’s Parties (2003), internationaler Titel des chinesischen Films Míngrì tiānyá aus dem Jahr 2009
 All Tomorrow’s Parties (2009), britischer Dokumentarfilm über das Festival aus dem Jahr 2009
 Originaltitel eines Romans von William Gibson aus dem Jahr 1999, siehe Idoru-Trilogie